Emmanuel Nsubuga (né en 1967), boxeur ougandais
Emmanuel Kiwanuka Nsubuga (1914-1991), cardinal ougandais